Eagle Grove kan syfta på:

 Eagle Grove, Georgia
 Eagle Grove, Iowa